

Persone
 Alessandro Proni (1982) – ex ciclista su strada italiano
 Giovanni Proni (1912-1991) – vescovo cattolico italiano
 Tullio Proni (1948) – psicologo e artista statunitense

Altro
 Proni – villaggio dell'Oblast' di Poltava, Ucraina